Le Menhir du Bourg de Plouhinec est situé à Plouhinec dans le département français du Morbihan.

Historique 

Ce menhir fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Présentation

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Plouhinec

Liens externes 
 Mégalithes du Morbihan sur le site du ministère de la Culture

Bourg Plouhinec
Monument historique à Plouhinec (Morbihan)
Monument historique classé en 1964
Site mégalithique dans le pays de Lorient